Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Seat Open) van 2003 vond plaats van 20 tot en met 26 oktober 2003 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
De Belgische titelverdedigster Kim Clijsters was als eerste geplaatst – zij slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Chanda Rubin in twee sets. Clijsters wist voor de vierde keer het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar achttiende WTA-titel, de achtste van 2003. Zij won US$ 35.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Twee andere Belgische speelsters, Kirsten Flipkens en Elke Clijsters, die ieder een wildcard voor het toernooi hadden gekregen, strandden beiden in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kim Clijsters en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Émilie Loit en Nicole Pratt, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Maria Sjarapova en Tamarine Tanasugarn won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Olena Tatarkova en Marlene Weingärtner in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Thaise Tanasugarn had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Sjarapova geen.

De Belgische Elke Clijsters speelde samen met Lilia Osterloh (VS) – zij verloren meteen hun openingspartij. Haar landgenote Kirsten Flipkens en de Luxemburgse Claudine Schaul waren met een wildcard toegelaten – ook zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2003
Luxemburg